Bombardement d'Alger peut faire référence à :
 Bombardement d'Alger (1682) ;
 Bombardement d'Alger (1683) ;
 Bombardement d'Alger (1688) ;
 Bombardement d'Alger (1783) ;
 Bombardement d'Alger (1784) ;
 Bombardement d'Alger (1816).

Voir aussi